Motociklistična Velika nagrada Italije 2007 je bila šesta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 3. junija 2007.

Razred MotoGP

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007